аль-Хиля́ли, аль-Хилали () — нисба, часть арабского имени (от названия племени бану Хиляль); арабская фамилия.
 Ахмад Нагиб аль-Хиляли-паша — египетский государственный деятель, премьер-министр Египта (1952).
 Салим аль-Хиляли (род. 1957) —  известный иорданский салафитский богослов.
 Абдуллах аль-Хилали  — оманский футбольный арбитр.
 Абу Зайд аль-Хиляли (en)
 Таджеддин аль-Хиляли (en)
 Сихам Хиляли (en)
 Мухаммад Такиуддин аль-Хиляли (en)
 Бадриддин Хиляли (en)
 Неда аль-Хиляли (en)
 Кайс аль-Хиляли (en)

См. также 
 Аль-Хиляль
 Бану Хиляль (значения)